Walterswil kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Walterswil, Bern, ort och kommun, Oberaargau, 
 Walterswil, Solothurn, ort och kommun, Olten,